Рашфорд — имя собственное.

Города:
 Рашфорд (город, Миннесота)
 Рашфорд-Виллидж (город, Миннесота)

Люди:
 Рашфорд, Маркус (род. 1997) — английский футболист.